

Geografia
Francia
Crocq –  comune del dipartimento della Creuse nella regione della Nuova Aquitania
Le Crocq – comune del dipartimento dell'Oise nella regione dell'Alta Francia

Persone
Louis Crocq – psichiatra e psicologo francese